Никола́й Никола́евич Говору́н (18 марта 1930, хутор Шевченко, Ворошиловградская область — 21 июля 1989, Дубна, Московская область) — советский математик, член-корреспондент АН СССР с 1972 года. Труды по вычислительной математике.

Биография 
Николай Николаевич Говорун родился 18 марта 1930 года на хуторе Шевченко, Ворошиловградская область (ныне — Адрианополь).

В 1953 году закончил физический факультет МГУ.

В течение двух лет он работал инженером-конструктором на заводе транспортного машиностроения в Харькове.

В 1955 году поступил в аспирантуру кафедры математики физического факультета МГУ, его научными руководителями были выдающиеся математики А. Н. Тихонов и А. А. Самарский. В 1961 он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Интегральные уравнения теории антенн».

С 1958 года работал в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

В 1969 году в Дубне под его руководством был создан первый транслятор с Фортрана на БЭСМ-6.

С 1967 года был председателем математической секции Совета по автоматизации научных исследований при Президиуме АН СССР. В 1969 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук,

С 1972 года — член-корреспондент АН СССР.

В 1977—1988 годах был главным редактором журнала «Программирование».

В течение ряда лет читал курс лекций по вопросам математического обеспечения ЭВМ и системам обработки данных в МГУ.

Похоронен на Большеволжском кладбище в городе Дубна.

Жена - Раиса Говорун.

Труды 
 Программирование, 1991, № 3, с. 5-30.
 Николай Николаевич Говорун (1930—1989). Дубна, Объединённый институт ядерных исследований (Библиография научных работ Н. Н. Говоруна). 1990.
 Николай Николаевич Говорун. Книга воспоминаний. Под общей редакцией В. П. Ширикова, Е. М. Молчанова. Сост. А. Г. Заикина, Т. А. Стриж. Дубна, Объединённый институт ядерных исследований, 1999.

Примечания

Ссылки 
 Николай Николаевич Говорун
 Николай Николаевич Говорун
 Николай Николаевич Говорун
 ГОВОРУН Николай Николаевич
 

Выпускники физического факультета МГУ
Математики СССР
Программисты СССР
Математики по алфавиту
Члены КПСС
Похороненные на Большеволжском кладбище